Leiobunum — род паукообразных из семейства Sclerosomatidae отряда сенокосцев. Встречаются повсеместно.

Описание 
Сенокосцы со следующими признаками: тазики ног с рядами мелких зубчиков; дорсум менее склеротизирован, обычно гладкий; бёдра всех пар ног без узловых члеников, у второй пары ходильных ног эндикты кокс прижаты к половой крышечке, коготки лапок педипальп гребенчатые.
Встречаются повсеместно, но в основном в Голарктике (в Северной Америке, Европе и Восточной Азии).

Систематика 
Включает около 130 видов. Род был впервые выделен в 1839 году немецким энтомологом Карлом Людвигом Кохом (C.L. Koch, 1839) для трёх видов (L. rotundum, L. rupestre и L. roseum, типовым позднее будет обозначен Phalangium rotundum Latreille, 1798) и включался в семейства Opilionidae, Phalangiidae, затем в Sclerosomatidae. Результаты молекулярной филогенетики восстановили Leiobunum как парафилетическую группу по отношению к Eumesosoma и Hadrobunus. Большинство видов было включено в пять хорошо поддерживаемых клад, которые в целом соответствуют группам, основанным на мужской репродуктивной морфологии (группа Hadrobunus, группа Leiobunum verrucosum, группа L. vittatum, группа L. politum и группа L. calcar). Отношения внутри групп видов признаны неоднозначными или не соответствуют морфологии, что говорит о наличии интрогрессии генов или глубокой коалесценции и/или необходимости таксономического пересмотра.

Существует два неверных написания названия рода. Имя Leiobunum C. L. Koch, 1839 было неоправданно изменено дважды: Liobunum Agassiz, 1846, и Leiobunus Meade, 1855. Хотя эти изменённые названия не считаются омонимами, они являются младшими объективными синонимами (Международный кодекс зоологической номенклатуры, статьи 33a [ii] и 56a). Несмотря на это, конкретное название, описанное в сочетании с одним из этих родовых названий, может считаться омонимом идентичного названия, которое либо передано, либо описано в сочетании с одним из других названий (I.C.Z.N., Ст. 57b).

 Leiobunum annulipes Banks, 1909
 Leiobunum albigenium Sorensen, 1911
 Leiobunum alvarezi Goodnight & Goodnight, 1945
 Leiobunum anatolicum Roewer, 1957
 Leiobunum annulatum Walker, 1930
 Leiobunum argentipalpe Prieto & Fernández, 2007
 Leiobunum aurugineum Crosby & Bishop, 1924
 Leiobunum bicolor  (Wood, 1870)
 Leiobunum bifrons Roewer, 1957
 Leiobunum bimaculatum Banks, 1893
 Leiobunum biseriatum Roewer, 1910
 Leiobunum biseriatum biseriatum Roewer, 1910
 Leiobunum biseriatum defectivum Rambla, 1959
 Leiobunum blackwalli Meade, 1861
 Leiobunum bogerti Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum bolivari Goodnight & Goodnight, 1945
 Leiobunum bracchiolum C.R.McGhee, 1977
 Leiobunum bruchi Mello-Leitão, 1933 
 Leiobunum brunnea Walker, 1930
 Leiobunum calcar  (Wood, 1870)
 Leiobunum caporiacci Roewer, 1957
 Leiobunum coccineum Simon, 1878
 Leiobunum colimae Goodnight & Goodnight, 1945
 Leiobunum consimile Banks, 1900
 Leiobunum crassipalpe Banks, 1909
 Leiobunum cretatum Crosby & Bishop, 1924
 Leiobunum cupreum Simon, 1878
 Leiobunum curvipalpi Roewer, 1910
 Leiobunum cypricum Roewer, 1957
 Leiobunum davisi  (Goodnight & Goodnight, 1942)
 Leiobunum denticulatum Banks, 1900
 Leiobunum depressum Davis, 1934
 Leiobunum desertum Goodnight & Goodnight, 1944
 Leiobunum dromedarium F.O.Pickard-Cambridge, 1904
 Leiobunum ephippiatum Roewer, 1910
 Leiobunum escondidum Chamberlin, 1925
 Leiobunum exillipes  (Wood, 1878)
 Leiobunum flavum Banks, 1894
 Leiobunum flavum flavum Banks, 1894
 Leiobunum flavum leiopenis Davis, 1934
 Leiobunum formosum  (Wood, 1870)
 Leiobunum fuscum Roewer, 1910
 Leiobunum ghigii Caporiacco, 1929
 Leiobunum globosum Suzuki, 1953 
 Leiobunum glabrum L.Koch, 1869
 Leiobunum gordoni Goodnight & Goodnight, 1945
 Leiobunum granulosum Prieto & Fernández, 2007
 Leiobunum gruberi Karaman, 1996
 Leiobunum guerreoensis Goodnight & Goodnight, 1946
 Leiobunum hedini Roewer, 1936
 Leiobunum heinrichi Roewer, 1957
 Leiobunum hiasai Suzuki, 1976
 Leiobunum hikocola Suzuki, 1966
 Leiobunum hiraiwai  (Sato & Suzuki, 1939)
 Leiobunum hiraiwai hiraiwai  (Sato & Suzuki, 1939)
 Leiobunum hiraiwai fuji Suzuki, 1976
 Leiobunum hiraiwai izuense Suzuki, 1976
 Leiobunum hiraiwai longum Suzuki, 1976
 Leiobunum hiraiwai shiranense Suzuki, 1976
 Leiobunum holtae McGhee, 1977
 Leiobunum hongkongium Roewer, 1957
 Leiobunum hoogstraali Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum knighti Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum humile Koch, 1876
 Leiobunum incantaturbs Prieto & Wijnhoven, 2017
 † Leiobunum inclusum Roewer, 1939 
 Leiobunum insignitum Roewer, 1910
 Leiobunum insulare Roewer, 1957
 Leiobunum ischionotatum  (Dugès, 1884)
 Leiobunum ischionotatum ischionotatum  (Dugès, 1884) 
 Leiobunum ischionotatum luteovittatum Roewer, 1912
 Leiobunum japanense  (Müller, 1914)
 Leiobunum japanense japanense  (Müller, 1914)
 Leiobunum japanense japonicum  (Suzuki, 1940)
 Leiobunum japanense uenoi Suzuki, 1964
 Leiobunum japonicum  (Müller, 1914)
 Leiobunum kohyai Suzuki, 1953
 Leiobunum levantinum Prieto & Fernández, 2007
 Leiobunum limbatum L.Koch, 1861
 Leiobunum lindbergi Roewer, 1959
 Leiobunum longipes Weed, 1890
 Leiobunum longipes longipes Weed, 1890 
 Leiobunum longipes aldrichi Weed, 1893
 Leiobunum lusitanicum Roewer, 1923
 Leiobunum manubriatum  (Karsch, 1881)
 Leiobunum marmoratum F.O.Pickard-Cambridge, 1904
 Leiobunum maximum Roewer, 1910
 Leiobunum maximum maximum Roewer, 1910
 Leiobunum maximum distinctum Suzuki, 1973
 Leiobunum maximum formosum Suzuki, 1976
 Leiobunum maximum yushan Suzuki, 1976
 Leiobunum mesopunctatum Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum metallicum Roewer, 1932
 Leiobunum mexicanum Banks, 1898
 Leiobunum mirum Roewer, 1957
 Leiobunum montanum Suzuki, 1953
 Leiobunum montanum montanum Suzuki, 1953
 Leiobunum montanum sobosanum Suzuki, 1976
 Leiobunum nigrigenum Goodnight & Goodnight, 1945
 Leiobunum nigripes Weed, 1887
 Leiobunum nigripalpe  (Simon, 1879)
 Leiobunum nigropalpi  (Wood, 1870)
 Leiobunum nycticorpum Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum oharai N. Tsurusaki, 1991
 Leiobunum paessleri Roewer, 1910
 Leiobunum patzquarum Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum peninsulare Davis, 1934
 Leiobunum politum Weed, 1890
 Leiobunum politum politum Weed, 1890 
 Leiobunum politum magnum Weed, 1893
 Leiobunum potanini  (Schenkel, 1963)
 Leiobunum potosum Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum relictum Davis, 1934
 Leiobunum religiosum  (Simon, 1879)
 Leiobunum roseum C.L.Koch, in Hahn & C.L.Koch 1848
 Leiobunum rotundum  (Latreille, 1798)
 Leiobunum royali Goodnight & Goodnight, 1946
 Leiobunum rubrum Suzuki, 1966
 Leiobunum rumelicum Silhavý, 1965
 Leiobunum rupestre  (Herbst, 1799)
 Leiobunum sadoense N. Tsurusaki, 1982
 † Leiobunum sarapum Menge, 1854
 Leiobunum seriatum Simon, 1878
 Leiobunum seriepunctatum Doleschall, 1852
 Leiobunum simplum Suzuki, 1976
 Leiobunum socialissium C.L.Koch, 1873
 Leiobunum soproniense Szalay, 1951
 Leiobunum speciosum Banks, 1900
 Leiobunum subalpinum Komposch, 1998
 Leiobunum supracheliceralis Roewer, 1957
 Leiobunum tamanum Suzuki, 1958
 Leiobunum tascum Goodnight & Goodnight, 1945
 Leiobunum tohokuense Suzuki, 1976
 Leiobunum townsendi Weed, 1893
 Leiobunum trimaculatum Goodnight & Goodnight, 1943
 Leiobunum tsushimense Suzuki, 1976
 Leiobunum uxioum Crosby & Bishop, 1924
 Leiobunum ventricosum  (Wood, 1870)
 Leiobunum ventricosum ventricosum  (Wood, 1870)
 Leiobunum ventricosum hiemale  (Weed, 1890)
 Leiobunum ventricosum floridanum Davis, 1934
 Leiobunum veracruzensis Goodnight & Goodnight, 1947
 Leiobunum viridorsum Goodnight & Goodnight, 1942
 Leiobunum verrucosum  (Wood, 1870)
 Leiobunum vittatum  (Say, 1821)
 Leiobunum vittatum vittatum  (Say, 1821) 
 Leiobunum vittatum dorsatum Say, 1821
 Leiobunum vittatum minor Weed, 1892
 Leiobunum wegneri Silhavý, 1976
 Leiobunum zimmermani Roewer, 1952

Примечания

Литература 
 Davis N. W. 1934. A revision of the genus Leiobunum (Opiliones) of the United States. American Midland Nat., 15(6):662—705.
 Martens J & Schönhofer AL (2016): The Leiobunum ruprestre species group: resolving the taxonomy of four widespread European taxa (Opiliones: Sclerosomatidae). European Journal of Taxonomy 216, S. 1—35, http://dx.doi.org/10.5852/ejt.2016.216
 Roewer C. F. (1910) Revision der Opiliones Plagiostethi (= Opiliones Palpatores). I. Teil: Familie der Phalangiidae. (Subfamilien: Gagrellini, Liobunini, Leptobunini). Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Verein in Hamburg, 19, 1—294.
 Roewer C. F. 1957. Über Oligolophinae, Caddoinae, Sclerosomatinae, Leiobuninae, Neopilioninae und Leptobuninae (Phalangiidae, Opiliones Palpatores). Weitere Weberknechte XX. Senckenbergiana Biologica 38 (5/6): 323—358
 Journal of the Faculty of Science, Hokkaido University. Series 6, Zoology. 24(1), 1—42.  ссылка pdf

Ссылки 
 Leiobuninae. ArachnoLab: Arachnology Section of Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro
 Subfamily Leiobuninae. inaturalist.ca
 Leiobuninae. gbif.org
 Leiobunum . arages.de
 Leiobunum. opiliones.fandom.com

Сенокосцы
Роды паукообразных